Aarna ist der Name von

Aarna (Estland) (deutsch: Harnack), ein Dorf in Estland
Signy Aarna (* 1990), eine estnische Fußballspielerin